Александр Таран:
 Таран, Александр Иванович (1940—2008) — первый секретарь Таганрогского горкома КПСС.
 Таран, Александр Фёдорович (род. 1951) — российский преступник.